Мартиро́с () может означать:
 армянское имя
 Святой Мартирос (ум. 362—363) — святой, почитаемый Армянской апостольской церковью, сын святого Саркиса.
 Мартирос Ерзнкаци — армянский монах, путешественник и историк XV века.
 Мартирос Крымеци (ум. 1683) — армянский поэт, историк, крупный церковно-политический деятель XVII века.
 Мартирос Сарьян (1880—1972) — армянский и советский живописец-пейзажист, график и театральный художник.
 Мартирос Харасарци — армянский поэт XVI века.
 Мартирос Харбердци — армянский поэт XVI века.